Вафа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вафа, Камран (род. 1960) — американский физик-теоретик иранского происхождения.
 Вафа, Шахенда (род. 1998) — египетская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Вафа, Шрук (род. 1997) — египетская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Мехтикули-хан Вафа (Мехтикули-хан Хасай хан оглы Уцмиев; 1855—1900) — азербайджанский поэт и подполковник российской армии.
 См. также 
 Абу-ль-Вафа — ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.